La Magdalena kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Magdalena, Guerrero, ort, Teloloapan, 
 Las Magdalenas, Guanajuato, ort, 
 La Magdalena, Guanajuato, ort, Salvatierra, 
 La Magdalena, Tacámbaro, ort, 
 La Magdalena, Puebla, ort, 
 La Magdalena, Tarímbaro, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar